Башки́рский ме́дно-се́рный комбина́т — градообразующее предприятие города Сибая. Основан в 1948 году, занимается добычей и обогащением полиметаллических руд Ново-Сибайского и других месторождений. В 2004 году на его производственной базе создан Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК». В 2004 году из карьера, который по глубине занимает второе место в мире (500 м), была вынута последняя тонна руды. Сейчас обогатительная фабрика работает на руде Камаганского и Нижней залежи подземного рудника Ново-Сибайского месторождений.

См. также 
 Сибайское медноцинковоколчеданное месторождение

Примечания

Ссылки 
 
 История комбината на официальном сайте администрации города Сибая
 О Башкирском медно-серном комбинате на Bashedu.ru
 Отчёт о проверке деятельности Башкирского медно-серного комбината

Горно-обогатительные комбинаты России
Предприятия Сибая
Уральская горно-металлургическая компания